The Winter Tree (band), Amerikaanse band
The Winter Tree, debuutalbum van bovenstaande band
The Winter Tree, track van Azure d'Or van een album van Renaissance; het is de naamgever van de bovenstaande band